Ravnice je lahko:
 Ravnice Desinićke (Hrvaška)
 Ravnice, Bosanski Novi (Bosna in Hercegovina)
 Ravnice, Veliko Trgovišće (Hrvaška)
 Ravnice, Čabar (Hrvaška)